Wurz ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wurz (* 1974), österreichischer Automobilrennfahrer
 Alexander Wurz (Musiker) (* 1985), deutscher Tenorhorn-, Baritonhorn- und Euphoniumsolist sowie Dirigent
 Camill Wurz (1905–1986), deutscher Politiker der CDU
 Charlie Wurz (* 2005), österreichischer Automobilrennfahrer 
 Franz Wurz (* 1946), österreichischer Automobilrennfahrer
 Stefan Wurz (* 1964), deutscher Komponist

Wurz ist der Name folgender Ortsteile:
 Wurz (Arnbruck), Gemeinde Arnbruck, Landkreis Regen
 Wurz (Püchersreuth), Gemeinde Püchersreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Wurz (Viechtach), Stadt Viechtach, Landkreis Regen
 Wurz (Gemeinde Weitensfeld), Ortschaft in der Marktgemeinde Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

-wurz (von mittelhochdeutsch/althochdeutsch wurz/wurze, Kraut, Pflanze, Wurz, auch Heilkraut/Heilpflanze; mittelhochdeutsch auch Wurzel) ist ein Wortbestandteil in Pflanzenbezeichnungen (kurz für „Wurzel“ oder in der Bedeutung Pflanze (mit Wurzel)) z. B. in:
 Haselwurz
 Pestwurz
 Wallwurz

Siehe auch:
 Wurts
 Wurtz
 Wurzen